Spionagemuseum (Tampere) - museum in Tampere, Finland
 Duits Spionagemuseum - museum in Berlijn, Duitsland
 Internationaal Spionage Museum - museum in Washington D.C., Verenigde Staten